Владимир Викторович Остапенко (, Симферополь) — советский и российский учёный в области механики, педагог.

Биография 
Окончил Новосибирскую ФМШ (1973). В том же году поступил на механико-математический факультет МГУ, который окончил в 1978 году; в 1978—1981 годах учился в аспирантуре механико-математического факультета МГУ. Ученик В. В. Румянцева.

С 1981 года работает в Сибирском отделении АН СССР, в Институте теоретической и прикладной механики (1981—1983), с 1984 года в Институте гидродинамики им. М. А. Лаврентьева. Кандидат наук. Главный научный сотрудник Лаборатории прикладной и вычислительной гидродинамики, член Учёного совета Института. Доктор физико-математических наук (1994).

Область научных интересов — системы гиперболических уравнений, их приложения в механике жидкости и газа, численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных, а также развитие новых гидродинамических моделей.

Преподает в НГУ (профессор кафедры дифференциальных уравнений механико-математического факультета, профессор кафедры математики факультета информационных технологий) и СУНЦ НГУ (кафедра математики).

Автор и соавтор более 100 научных работ, в том числе двух монографий. Под его научным руководством защищены одна кандидатская диссертация и 11 дипломных работ.

Библиография 
 Остапенко В. В. Гиперболические системы законов сохранения и их приложение к теории мелкой воды (курс лекций). — Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2004. — 180 с

Примечания

Ссылки 
 Выпускники МГУ в Новосибирском научном центре СО РАН 
 профиль на сайте MahtNet.ru 

Доктора физико-математических наук
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Механики России
Механики СССР
Сотрудники СО АН СССР